Pfeuti ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Pfeuti (* 1950), Schweizer Skilangläufer
 Fritz Pfeuti (* 1958), Schweizer Skilangläufer
 Liliane Pfeuti, Schweizer Basketballspielerin
 Marco Pfeuti (* 1968), Schweizer Rockmusiker, bekannt unter dem Pseudonym Gölä
 Michael Pfeuti (1959–2022), Schweizer Kontrabassist